Helcomyzidae är en familj av tvåvingar. Helcomyzidae ingår i ordningen tvåvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Helcomyzidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Helcomyzidae